Kovalevsky ist der Familienname folgender Personen:

 Jewgraf Jewgrafowitsch Kovalevsky (1905–1970), Ordensname Jean-Nectaire, Bischof und Heiliger der orthodoxen katholischen Kirche in Frankreich
 Jean Kovalevsky (1929–2018), französischer Astronom
 Vladimir Kovalevsky (* 1927), Physiker

Siehe auch:
 Kowalewski, Kowalewskaja